Фе́ренц Бе́не (; 17 декабря 1944, Балатонуйлак — 27 февраля 2006, Будапешт) — венгерский футболист и футбольный тренер. Играл на позиции нападающего

Карьера 

Ференц Бене начал карьеру в возрасте 17 лет в клубе «Уйпешт» и провёл там 18 сезонов, сыграв в 487 матчах и забив 341 гол, семь раз став лучшим бомбардиром чемпионата. С клубом он 8 раз выиграл чемпионат Венгрии и три раза венгерский кубок. В 1969 году он дошёл с «Уйпештом» до финала Кубка Ярмарок, в розыгрыше которого забил 9 голов, лишь на один мяч отстав от партнёра по команде Анталя Дунаи. В 1974 году «Уйпешт» дошёл до полуфинала Кубка европейских чемпионов, но там команда проиграла будущему победителю — «Баварии».

14 октября 1962 года Бене дебютировал в сборной Венгрии в матче против Югославии, где его команда проиграла 0:1. В составе венгерской сборной Ференц, который в клубе играл центрального нападающего, был вынужден выступать на правом краю атаки, из-за того, что место центрфорварда было отдано Флориану Альберту. В 1964 году он выиграл с национальной командой бронзовые медали чемпионата Европы, а затем одержал победу на Олимпийских играх, где забил 12 голов, из которых 6 в матче с Марокко и гол в финальной игре с Чехословакией. В 1966 году на чемпионате мира в матче с Бразилией Бене забил первый гол во встрече, которая завершилась сенсационной победой венгров 3:1; это поражение стало первым для бразильцев в финальных частях розыгрыша чемпионатов мира с 1954 года, когда они также проиграли Венгрии. На турнире команда дошла до четвертьфинала, где проиграла сборной СССР. Всего за сборную Бене провёл 76 матчей и забил 36 голов.

Завершив карьеру футболиста, Бене работал тренером. Он долго возглавлял молодёжный состав «Уйпешта», затем работал с первой командой, тренировал в Норвегии, на родине в Венгрии, а также в 1996 году был ассистентом в молодёжной сборной страны. Также он поработал с женской сборной и командой по пляжному футболу.

Достижения

Командные 
 Победитель Олимпийских игр: 1964
 Чемпион Венгрии: 1969, 1970, 1971, 1972, 1973, 1974, 1975, 1978
 Обладатель Кубка Венгрии: 1969, 1970, 1975

Личные 
 Лучший бомбардир чемпионата Венгрии (6): 1963 (23 гола), 1964 (28 голов), 1969 (27 голов), 1972 (29 голов), 1973 (23 гола), 1975 (20 голов)
 Лучший бомбардир чемпионата Европы: 1964 (2 гола)
 Лучший бомбардир футбольного турнира Олимпийских игр: 1964 (12 голов)
 Футболист года в Венгрии (2): 1964, 1969

Статистика выступлений

Примечания

Ссылки 
 Профиль на footballplayers.ru
 Матчи и голы Бене за сборную Венгрии

Футболисты Венгрии
Футбольные тренеры Венгрии
Игроки сборной Венгрии по футболу
Игроки ФК «Уйпешт»
Игроки ФК «Волан»
Игроки ФК «Сепси-78»
Игроки ФК «Шорокшар»
Игроки ФК «Кечкемет»
Тренеры ФК «Уйпешт»

Футболисты на летних Олимпийских играх 1964 года
Чемпионы летних Олимпийских игр 1964 года
Олимпийские чемпионы от Венгрии
Олимпийские чемпионы по футболу